Толидо има више значења:

 Толидо
 Толидо (Ајова)
 Толидо (Вашингтон)
 Толидо (Илиноис)
 Толидо (Орегон)

Види још 
 Толедо (вишезначна одредница)